Gourcy peut désigner :
Gourcy, la ville chef-lieu du département de Gourcy dans la province du Zondoma et la région Nord au Burkina Faso ;
Gourcy, un village du département et la commune rurale de Nandiala dans la province du Boulkiemdé et la  région Centre-Ouest au Burkina Faso.
Gourcy-Tenga, une localité située dans le département de Kongoussi au Burkina Faso
 La Famille de Gourcy de la noblesse Française originaire de Lorraine.